Hørup Sogn henviser til flere artikler:
 Hørup Sogn (Silkeborg Kommune) – et sogn i Silkeborg Kommune og i Ikast Provsti
 Hørup Sogn (Sydals Kommune) – et sogn i Sydals Kommune og i Sønderborg Provsti